Moulins kan syfta på:
 Moulins, Aisne
 Moulins, Allier
 Moulins, Ille-et-Vilaine
 Moulins (arrondissement)